Шведська хокейна ліга 2020—2021 () — 46-й сезон Шведської хокейної ліги. Чемпіонат стартував 19 вересня 2020, а завершився 10 травня 2021.

Склад учасників та арени

Регулярний сезон

Статистика регулярного сезону

Найкращі бомбардири 
За підсумками регулярної частини сезону.

Найкращі воротарі 
За підсумками регулярної частини сезону.

Попередній раунд

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі відбулись 10 - 20 квітня 2021.

Півфінали 
Матчі відбулись 22 - 29 квітня 2021.

Фінал 
Матчі відбулись 1 - 10 травня 2021.

Статистика плей-оф

Найкращі бомбардири 
За підсумками плей-оф.

Найкращі воротарі 
П'ятірка найкращих воротарів за підсумками плей-оф.

Плей-оф за виживання 
Матчі відбулись 6 - 18 квітня 2021.

Примітки

Посилання 
 Шведська хокейна ліга на eliteprospects  
 Шведська хокейна ліга на hockeyarchives  

2020
Швеція
Швеція
2020 у шведському спорті
2021 у шведському спорті‎